Denumirea de Rosița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rosița, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Rosița, un sat în comuna Omurtag, regiunea Tărgoviște;
 Rosița, un sat în comuna Pavlikeni, regiunea Veliko Tărnovo.